Rössl steht für
Goldenes Rössl, Kirchenverzierung in Altötting
Singendes Rössl
Weißes Rössl

Rössl oder Rößl ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Rößl (* 1958), österreichischer Betriebswirt und Hochschullehrer

Siehe auch:
Rössel
Roessel